Малуша може да се отнася за:

 Малуша – майка на Владимир I Светославич, княз на Киевска Рус
 Малуша – село в България
 Малуша – връх в Стара планина